Gattara  – donna che si occupa assiduamente dei gatti randagi
 Gattara  – personaggio della serie televisiva I Simpson

Geografia 
 Contea di Gattara  – antica contea italiana
 Gattara  – località del comune di Casteldelci
 Lago di Gattara
 Castello di Gattara